Iwan Jurjewicz Łanin (, ur. 15 stycznia 1992 w Niżnym Nowogrodzie) – rosyjski skoczek narciarski. Uczestnik mistrzostw świata juniorów (2012) i zimowej uniwersjady (2017). Medalista mistrzostw kraju.

Przebieg kariery 
Łanin w styczniu 2012 w Predazzo zadebiutował w FIS Cupie, plasując się dwukrotnie pod koniec czwartej dziesiątki. Pierwsze punkty tego cyklu zdobył w tym samym miesiącu w Szczyrku, gdzie zajął 23. i 17. lokatę. W lutym 2012 w Erzurum wziął udział w mistrzostwach świata juniorów – indywidualnie był 37., a drużynowo 8. W styczniu 2013 w Titisee-Neustadt zadebiutował w Pucharze Kontynentalnym, plasując się dwukrotnie w ósmej dziesiątce. W lutym 2017 w Ałmaty wystąpił na zimowej uniwersjadzie, zajmując 13. pozycję w rywalizacji indywidualnej.

Łanin jest wielokrotnym medalistą mistrzostw Rosji – w zimowym czempionacie zdobył srebrny medal w konkursie indywidualnym na skoczni normalnej w 2018, a drużynowo został mistrzem kraju w 2017 i 2018 oraz zdobył brązowy medal w 2010. Z kolei w letniej rywalizacji drużynowej zdobywał srebrne medale w 2014, 2016 i 2019 oraz brąz w 2017.

Mistrzostwa świata juniorów

Indywidualnie

Drużynowo

Starty I. Łanina na mistrzostwach świata juniorów – szczegółowo

Uniwersjada

Indywidualnie

Starty I. Łanina na uniwersjadzie – szczegółowo

Puchar Kontynentalny

Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego

FIS Cup

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych konkursach FIS Cup

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Rosyjscy skoczkowie narciarscy
Ludzie urodzeni w Niżnym Nowogrodzie
Urodzeni w 1992